La Division Centrale peut faire référence à :
 la Division Centrale de NBA en basket-ball,
 la Division Centrale de la LNH en hockey sur glace.